Die 1. Liga 1974/75 war die 41. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 17. August 1974 und endete am 18. Juni 1975.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1974/75 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1974/75